Бедак:

 Бедак — село в Раштском районе Таджикистана.
 Бедак — село в районе Сангвор Таджикистана.
 Бедак — село в Гиссарском районе Таджикистана.
 Бедак — село в Пянджском районе Таджикистана.
 Бедак — село в Гафуровском районе Таджикистана.